Klavdija Nikolayeva, född 1893, död 1944, var en rysk-sovjetisk politiker. Hon var ledamot i sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté 1924-1925, medlem i Sovjetunionens centrala exekutivkommitté 1934-1944, sekreterare i Centrala fackföreningens råd 1936-1944, medlem i sovjetunionens högsta sovjet 1937-1944 och i Högsta Sovjets presidium 1938-1944.

Referenser 

Födda 1893
Kvinnor
Avlidna 1944
Sovjetiska politiker
Personer från Sankt Petersburg